TLF steht für:
 Tanklöschfahrzeug, mit großen Löschwasserbehälter ausgestattete Feuerwehrfahrzeuge
 Technische Lieferbedingungen und Richtlinien für Fahrzeuge des Straßenunterhaltungs- und -betriebsdienstes
 Telida, IATA-Code des Flughafens in Arkansas, USA
 Transferable Loan Facilities, mittelfristige Euro-Kredite
 Bahnhof Leinfelden nach DS 100

Tlf. resp. tlf. ist bspw. im dänischen Sprachgebrauch (häufig) die Abkürzung für:
 Telefon (mobiltlf. = Mobiltelefon/Handy; biltlf. = Autotelefon oder auch als Abkürzung der Kurzform: Mobiltelefon)

TLF